Села:
 Либохора — Львівська область, Самбірський район
 Либохора — Львівська область, Стрийський район
Річка
 Либохора (Либохірка) — ліва притока Стрию